Fisher steht für:

 Fisher (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 FISHER, australischer Musikproduzent und DJ, siehe Fisher (DJ)
 Fisher Body Co., US-amerikanischer Karosseriehersteller
 Fisher Motor Car, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Fisher Radio Co., ehemaliger US-amerikanischer Hi-Fi Hersteller

Fisher ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fisher (Arkansas)
 Fisher (Illinois)
 Fisher (Kalifornien)
 Fisher (Kentucky)
 Fisher (Louisiana)
 Fisher (Minnesota)
 Fisher (Ohio)
 Fisher (Oklahoma)
 Fisher (Oregon)
 Fisher (Pennsylvania)
 Fisher (Washington)
 Fisher (West Virginia)

Fisher ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Fisher Bastion, Bergmassiv im Viktorialand, Antarktika
 Fisher Bay, Bucht an der Georg-V.-Küste, Antarktika
 Fisher-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Fisher Island, Insel vor der Küste Floridas, Vereinigte Staaten
 Fisher-Insel, Insel in der Ross Dependency, Antarktika
 Fisher-Massiv, Bergmassiv im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Fisher-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 Fisher Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Fisher Point, Landspitze in der Ross Dependency, Antarktika
 Fisher Spur, Felssporn im Viktorialand, Antarktika
 Mount Fisher, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Fishers Fundamentales Theorem der natürlichen Selektion, mathematische Gesetzmäßigkeiten der Populationsgenetik
 Fischer